Ilha Willis
Willis (Kansas)
Willis (Texas)
Ilhas Willis

Desambiguações de topônimos